Антонио Лопес
 Лопес дос Сантос, Антонио (род. 1941) — бразильский футбольный тренер.
 Лопес Герреро, Антонио (род. 1981) — испанский футболист.